Marolles o maroilles (formatge), formatge francès de llet de vaca, elaborat a les regions de Picardia i Nord-Pas de Calais
 Toponímia:
 Marolles (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Marolles (Loir i Cher), municipi al departament de Loir i Cher 
 Marolles (Marne), municipi al departament del Marne (regió de Gran Est, França)
 Marolles (Oise), municipi al departament d'Oise (regió dels Alts de França)
 Marolles-lès-Bailly, municipi al departament d'Aube (Gran Est)
 Marolles-en-Beauce, municipi al departament d'Essonne (regió de l'Illa de França)
 Marolles-en-Brie (Sena i Marne), municipi al departament de Sena i Marne 
 Marolles-en-Brie (Val-de-Marne), municipi al departament de la Vall del Marne (Illa de França)
 Marolles-les-Braults, municipi al departament de Sarthe (regió del País del Loira, França) 
 Marolles-les-Buis, municipi al departament d'Eure i Loir (regió de Centre-Vall del Loira, França) 
 Marolles-en-Hurepoix, municipi al departament d'Essonne (Illa de França)
 Marolles-sous-Lignières, municipi al departament de l'Aube (Gran Est)
 Marolles-lès-Saint-Calais, municipi al departament de Sarthe (País del Loira) 
 Marolles-sur-Seine, municipi al departament de Sena i Marne (Illa de França)
 Cantó de Marolles-les-Braults, cantó al districte de Mamers del departament de Sarthe (País del Loira)